Каобанал 1. Сексион има више значења:

 Каобанал 1. Сексион, Ла Викторија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Каобанал 1. Сексион, Мескалапа (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику